«Долгая ночь» () — иранский фильм, снятый в 1977 году. Главную роль исполняет иранская певица Гугуш. Это был последний фильм, снятый в Иране с участием Гугуш, через два года в Иране произошла исламская революция, и аятоллы наложили запрет на деятельность Гугуш, фактически поместив её под домашний арест. Тем не менее, фильм получил большую известность в СССР.

Сюжет 
Фильм повествует об истории любви знаменитой певицы варьете к простому юноше. Влюбленный Бабек пытается привлечь к себе внимание знаменитости, не раз признаётся ей в любви и добивается своего — Парване влюбляется в искреннего юношу. Долгое время Парване не знала, что Бабек неизлечимо болен. Когда истина открылась ей, она жертвует карьерой и решает, чтобы спасти любимого, увезти его лечиться во Францию. Но было уже поздно: в самолёте по дороге в Париж Бабек умирает у неё на руках…

В ролях 
 Фаигэ Аташин (Гугуш) ... Парване, известная певица и актриса 
 Махбубе Байят 
 Сеид Кангарани ... Бабек, поклонник Парване
 Малиха Назари
 Джахангир Фарухар
 Ашраф Сагер
Гити Фарухар

Ссылки 
 Googoosh Website

Кадры из фильма 
 Музыка из фильма
 Кадры из фильма
 Фрагменты из фильма

Фильмы-драмы Ирана
Фильмы на персидском языке
Фильмы Ирана 1977 года
Фильмы-мелодрамы